Stepnoi () ist der Name russischer Orte:

 Stepnoi, in den Jahren 1944–1957 der Name der Stadt Elista in Kalmückien
 Stepnoi (Astrachan), Siedlung im Oblast Astrachan
 Stepnoi (Brjansk), Siedlung im Oblast Brjansk
 Stepnoi (Tschita), Siedlung im Region Transbaikalien
 Stepnoi (Krasnojarsk), Siedlung im Region Krasnojarsk
 Stepnoi (Kursk), Siedlung im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Stepnoi (Orjol), Siedlung im Oblast Orjol
 Stepnoi (Pensa), Siedlung im Oblast Pensa
 Stepnoi (Swerdlowsk), Siedlung im Oblast Swerdlowsk
 Stepnoi (Tjumen), Siedlung im Oblast Tjumen
 Stepnoi (Udmurtien), Dorf in Udmurtien
 Stepnoi (Woronesch), Siedlung im Oblast Woronesch